O Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tognini, também conhecido pela sigla STBNET, é um seminário batista, situado na cidade de São Paulo.

Filiado à Convenção Batista Nacional, a instituição mantém extensões nas cidades de Araçatuba e Ibitinga, Estado de São Paulo.

História 
A escola foi fundada em 1980.

O STBNET oferece os cursos médio, bacharel e pós-graduação em Teologia.

Ligações externas
 Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tognini - STBNET

Escolas de teologia batista no Brasil
Instituições de ensino superior de São Paulo (estado)